Étrépilly ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Étrépilly (Aisne)
 Étrépilly (Seine-et-Marne)